Akanji ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Akanji (* 1995), Schweizer Fußballspieler
 Sarah Akanji (* 1993), Schweizer Fußballspielerin und Politikerin (SP)